Сент-Луїс 2015 (або The 2015 Sinquefield Cup) — 3-й міжнародний шаховий турнір, що проходив з 21 серпня по 3 вересня 2015 року в Сент-Луїсі (США). Турнір є одним із трьох етапів «Grand Chess Tour 2015».

Регламент турніру 
Категорія турніру — ХХІІ (середній рейтинг — 2794,6).

Розклад змагань 
 Ігрові дні: 23-27 серпня, 29 серпня — 1 вересня
 Вихідні дні: 28 серпня

Початок партій: 1-9 тури о 21-00 (час Київський).

Контроль часу 
 120 хвилин на 40 ходів, 60 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід починаючи з 41-го.

Критерії розподілу місць 
 1. Коефіцієнт Зоннеберга-Бергера;
 2. Кількість виграних партій
 3. Кількість виграних партій чорними фігурами;

Призовий фонд 
Загальний призовий фонд — 300 000 $.
 75 000 $
 50 000 $
 40 000 $
 30 000 $
 25 000 $
 20 000 $
 15 000 $
 15 000 $
 15 000 $
 15 000 $

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу ФІДЕ станом на серпень 2015 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Розподіл очок в загальний залік Grand Chess Tour 2015

Посилання 
 Офіційний сайт турніру
 Онлайн турніру на chessbomb
 Онлайн турніру на chessdom
  Sinquefield Cup 2015 на chesspro.ru
 Форум турніру на chesspro.ru
 Поточний рейтинг шахістів

Примітки 

Сент-Луїс (шаховий турнір)
Шахові турніри 2015
2015 у США
Серпень 2015
Вересень 2015